Политическая реформатская партия () — партия в Нидерландах, придерживающаяся консервативной протестантской ориентации и традиционно не участвующая в работе правительств.

Партия была основана 24 апреля 1918 года Герритом Керстеном, остававшимся лидером партии до 1945 года, когда он был вынужден покинуть свой пост и место депутата парламента в связи с сотрудничеством с немецкими оккупационными властями.

Партия непрерывно представлена в Палате представителей с 1922 года (за исключением периода оккупации страны Германией), а на всех выборах начиная с 1926 года получает 2 или 3 мандата. С 1984 года партия представлена в Европейском парламенте. На парламентских выборах 2006 года партию поддержали 153 266 (1,6 %) избирателей, что дало партии возможность провести 2 депутатов; на выборах в Европарламент 2009 года альянс SGP и близкой по идеологии партии Христианский Союз получил 310 540 (6,82 %) голосов и 2 места, одно из которых занял член SGP Бастиан Белдер. На парламентских выборах 2010 года партия вновь провела в Палату представителей двоих депутатов. Наибольшую поддержку партия имеет в так называемом «библейском поясе» Нидерландов.

В 2005 году суд Гааги постановил лишить партию государственного финансирования из-за того, что женщинам было запрещено членство в партии, но это решение было вскоре кассировано. В 2006 году партия отменила запрет на членство и занятие постов в партии для женщин.

 Голосование за партию на парламентских выборах по регионам

Примечания 

Политические партии Нидерландов
Консервативные партии
Политические партии, основанные в 1918 году
Реформатство